Сундин () — шведская фамилия.

 Сундин, Матс (род. 1971) — шведский хоккеист.
 Сундин, Никлас (род. 1974) — шведский музыкант и автор текстов песен.
 Сундин, Ронни (род. 1970) — шведский хоккеист.

См. также 
 
 Суиндин, Джордж